Bülow – ród
 Bülow – dzielnica gminy Gutow, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Bülow – gmina  w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby o nazwisku Bülow 
 Dytryk von Bülow (1460–1523) – biskup lubuski
 Hans von Bülow (1830–1894) – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Bernhard von Bülow (1849–1929) – niemiecki polityk, dyplomata, kanclerz II Rzeszy oraz premier Prus w latach 1900–1909
 Karl von Bülow (1846–1921) – niemiecki feldmarszałek
 Oskar Bülow (1837–1907) – niemiecki prawnik
 Vicco von Bülow (1923–2011) – znany pod pseudonimem Loriot – niemiecki komik, autor komiksów, pisarz i reżyser
 Christian von Bülow (1917–) – duński żeglarz sportowy, medalista olimpijski

Zobacz też 
 Bulow